Сражение за Кадис (1596)
 Битва при Кадисе (1625)
 Битва при Кадисе (1640)
 Битва при Кадисе (1656)
 Битва при Кадисе (1702)

См. также 
 Битва при Кадисии